Лау́та () — многозначный термин:

Топоним:
 Лаута — город в Германии, в земле Саксония. Подчинён административному округу Дрезден.
Фамилия:
 Юлия Олеговна Лаута (род. 1990) — современная украинская поп-певица, экс-участница групп «7 небо» и «Hollywood FM».